Dans la mythologie grecque, Alétès peut désigner :
 Alétès, fils d’Hippotès, un des Héraclide ;
 Alétès, fils d’Égisthe ;
 Alétès ou Aulétès, fils d’Icarios et frère de Pénélope ;
 Alétès, un compagnon d’Énée, cité dans l’Énéide.

Référence